Jörg Albertz ist der Name folgender Personen:

* Jörg Albertz (Geodät) (1936–2010), deutscher Geodät und Kartograf 
 Jörg Albertz (Fußballspieler) (* 1971), deutscher Fußballspieler